Kuhhandel steht für:
 ein durch undurchsichtige Abläufe, insbesondere den Einbezug von Neben- und Zusatzvereinbarungen geprägter Tausch
 ein Gesellschaftsspiel, siehe Kuhhandel (Spiel)
 eine Operette von Kurt Weill, siehe Der Kuhhandel

Siehe auch:

 Inhalte zum Handel mit lebenden Tieren